236 км, 236-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 236 км — разъезд, Казахстанская железная дорога. Код 660717

Россия 
 236 км или Асановский — остановочный пункт / Куйбышевская пассажирская платформа, железная дорога (Удмуртская Республика). Код 648971
 236 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 071148
 236 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 596313
 236 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801439